Дел Ваље има више значења:

 Дел Ваље, Конструксионес и Тритурадос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дел Ваље, Хосе Гамез, Конструктора (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику